

Au cinéma 
 Folie douce (Here Comes Cookie) est un film américain réalisé par Norman Z. McLeod (1935)
 Folie Douce (Love Crazy), est un film américain réalisé par Jack Conway (1941) ;
 Folie douce, est un film français réalisé par Jean-Paul Paulin (1951) ;

À la télévision 

 Folie douce, est un téléfilm franco-belge réalisé par Josée Dayan en 2009.

Au théâtre 

 Folie douce, est une pièce de théâtre diffusée en 1973 dans Au théâtre ce soir ;

Musique 
 Folie douce, un album d'Emji ;

La Folie douce 
 La Folie douce, est un film français réalisé par Frédéric Jardin (1994) ;
 L'entreprise de restaurants et lieux festifs La Folie douce.
 La Folie douce, un album d'Elista en 2006